Osoby o nazwisku Korf:
 Andriej Korf − rosyjski baron, generał kawalerii
 Richard Paul Korf – amerykański mykolog
Inne:
 Korf − osiedle typu miejskiego w Rosji na Kamczatce